Татьяна Коцембова (род. 2 мая 1962 года, Острава, Чехословакия) — чехословацкая легкоатлетка (бег на 400 метров), двукратный серебряный призёр чемпионата мира 1983 года (400 м, эстафета 4×400 м), где установила личный рекорд на дистанции 400 м — 48,49 с, ныне (на 01.11.2012 года) являющийся 10-м результатом в истории лёгкой атлетики. Татьяна Коцембова — одна из 9 женщин-спринтеров, имеющих в беге на 400 метров результат лучше 49 секунд (5-е место в списке лучших за все годы). В 1984 году стала чемпионкой Европы в залах. Является обладательницей высшего мирового достижения на нестандартной дистанции 500 м.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции Чехословакии
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике